Генри Бомонт (; 1340, Брюссель — 25 июля 1369) — английский аристократ, 3-й барон Бомонт.

Биография 
Генри Бомонт был единственным сыном Джона Бомонта, 2-го барона Бомонт, и Элеоноры Ланкастерской. Он родился в 1340 году в Брюсселе, в герцогстве Брабантском, где находились тогда его родители, сопровождавшие королеву Филиппу. Уже через два года Джон Бомонт умер от раны, полученной на турнире, и Генри стал единственным наследником титула и обширных земельных владений. В 1351 году он был натурализован в Англии специальным парламентским актом, в 1360 году принёс вассальную присягу за свои земли королю Эдуарду III. В 1369 году Генри Бомонт скончался в возрасте 29 лет. Он был похоронен в аббатстве Семпрингем в Линкольншире.

Семья 
Генри Бомонт был женат на Маргарет де Вер — дочери Джона де Вера, 7-го графа Оксфорда, и Мод Бэдлсмир. В этом браке родились сын Джон, 4-й барон Бомонт, и дочь Элеfнора, жена сэра Ричарда Гастингса и сэра Ричарда Молейнса, мать сэра Уильяма Молейнса.

Предки 

</center>

Примечания

Литература 
 
 

Бароны Бомонт